Bathalaa est un nom propre qui peut désigner :
 Bathalaa, une île de la subdivision d'Alif Alif aux Maldives ;
 , une île de la subdivision de Baa aux Maldives.